Нуево Хардин има више значења:

 Нуево Хардин (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Хардин (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Нуево Хардин (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику